Live Forever puede hacer referencia a:

 «Live Forever (canción de Oasis)», de 1994.
 «Live Forever (canción de Hollywood Undead)», de 2015.
 «Live Forever (canción de The Band Perry)», de 2015.
 «Live Forever (canción de Liam Payne)», de 2019.